Romsley (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Romsley (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire